Utterodt ist der Name von:

 Adam Adolph von Utterodt († 1730), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Generalmajor.
 Georg Christoph von Utterodt († 1714), fürstlich-sächsischer Berghauptmann und Bergrat in Ilmenau und gräflich-stolbergischer Berghauptmann